Facesitting Bastards (früher auch Fanatic Bastards oder FBOD) ist eine deutsche Rockband, die im Jahr 2008 gegründet wurde. Die Band setzt sich öffentlich für ein freiheitlich-humanistisches Weltbild und gegen stereotype Verhaltens- und Geschlechterrollen ein. Der intergeschlechtliche Sänger tritt dabei in wechselnden Geschlechterrollen auf, um auf generalisierende Denkmuster aufmerksam zu machen.

Bandgeschichte 

Nach der Bandgründung der Facesitting Bastards im Jahr 2008 gewann die Rockband bereits im selben Jahr eine Reihe von Bandcontests und produzierte ihre erste CD „Full Pipe“. Danach wurde die Gruppe vor allem durch vielzählige Gigs und Konzerte bekannt, unter anderem durch gemeinsame Auftritte mit Jennifer Rostock, den Killerpilzen und Thomas Godoj.
2009 spielte die Band ihre erste Tournee und die nachfolgende EP „Waiting For“ (Oktober 2010) belegte über acht Wochen die Top 20 der Deutschen Alternative Charts.
Im Dezember 2010 erhielt die Band FBOD den „28. Deutschen Rock & Pop Preis“ als „Bester Neuer Rock & Pop Künstler“ und wurde vom Musikmagazin Tonspion zum Newcomer des Monats gekürt.

2011 startete die Band eine Reihe von Youtube-Aktionen. Durch ihre Fannähe schaffte es die Band im Dezember 2011 mit rund 30.000 Youtube-Abonnenten unter die Top 40 der meistabonnierten deutschen Musiker. Im Mai 2011 erreichten sie das „Rock am Ring“ Bandcontest - Finale in Köln. Nach mehreren Konzerten im Sommer veröffentlichte die Band im Oktober 2011 ihre EP „I Find My Way“. Ende des Jahres 2011 wurde die Gruppe durch die Jury bestehend aus den Künstlern wie den Donots, 2raumwohnung und anderen Vertretern der Medienbranche ins Finale des Greenality Bandcontests gewählt.

Bis 2014 konzentrierte sich die Band hauptsächlich auf Live-Auftritte. Bei ihrem vorletzten Auftritt auf der Mainstage des Donauinselfest 2014 zusammen mit Künstlern wie Adel Tawil, Rita Ora und Cro verkündete die Band ihren vorläufigen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Im selben Jahr stellten sie ihr eigenes HQ - Tonstudio, die Bastard Studios fertig, das sie innerhalb von zwei Jahren vollständig in Eigenleistung geplant und gebaut haben.

In den folgenden Jahren machten die Facesitting Bastards Musik ohne sie öffentlich zugänglich zu machen, unterstützten innerhalb ihrer Arbeit im eigenen Tonstudio andere Musiker und Bands und entwickelten sich musikalisch weiter.

Im März 2022 gaben die Facesitting Bastards ihr Comeback bekannt und veröffentlichten eine EP unter dem Titel „Past & Furious“ auf der sich Songs finden, die die Band in ihrer Auszeit produzierte, gemischt mit ihren Top-Hits der vergangenen Jahre.

Musik 
Die Band Facesitting Bastards bewegt sich stilistisch im Bereich Post-Grunge und hat Überschneidungen mit Bands wie den Foo Fighters, 3 Doors Down sowie Green Day. Dabei bietet das Repertoire der Band ein  Spektrum von Hardrock Songs bis hin zu Akustikstücken. Die Konzerte der Band werden zumeist von schnellen gitarren- und basslastigen Titeln geprägt. Die Facesitting Bastards legen Wert auf Tiefgründigkeit und Authentizität ihrer selbstkomponierten und -getexteten Songs.

Diskografie 
 2008: Full Pipe
 2010: Waiting For
 2011: I Find My Way
 2022: Past & Furious

Preise und Auszeichnungen 

2008:
 Riesa Rockt (1. Platz)
 Glauchauer Bandcontest (1. Platz)
 „Rock auf dem Berg“ Bandwettbewerb (1. Platz)

2009:
 Audiomagnet Best Unsigned Band (Finale)

2010:
 Restorm Band der Woche
 Hardeast Open Air Bandcontest (1. Platz)
 SWR Dasding Netzparade
 Radio Bob Featured Band
 Deutscher Rock & Pop Preis (als Bester Neuer Rock & Pop Künstler)

2011:
 Tonspion Newcomer des Monats
 Regioactive Newcomer des Monats
 Rock am Ring Contest (Finale)
 Standup Pfestival (1. Platz)

2012

 „I Find My Way“ – Featured Album bei Restorm
 RTL II The Dome Bandcontest (Finale)
 „I Find My Way“ – Wird zum offiziellen Titelsong des „Stand Up Pfestival“

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rockband
Deutsche Band